Metone (del griego: Μεθώνη) puede referirse a:

 Metone, una de las siete alciónides, hijas de Alcioneo gigante de la mitología griega.
 Metone, una pequeña luna de Saturno descubierta en 2004.
 Metone (Mesenia), una ciudad en la prefectura de Mesenia en Grecia, conocida también como Modona.
 Metone, una ciudad en la prefectura de Piería en Grecia.
 Metone, una antigua ciudad griega de Tesalia.
 Metana, una ciudad griega de Argólide.
 Metone, un género monotípico de mariposas.